Die NHL-Saison 1928/29 war die zwölfte Spielzeit in der National Hockey League. Zehn Teams spielten jeweils 44 Spiele. Den Stanley Cup gewannen die Boston Bruins nach einem 2:0-Erfolg in der Finalserie gegen die New York Rangers. Die Bruins gravierten den Namen von Hal Winkler auf den Cup, obwohl dieser vor der Saison seine Karriere beendet hatte. Bis 1998 war er der einzige Spieler auf dem Cup, der in der Saison nicht gespielt hatte.

Es war eine Saison der Torhüter. Allen voran George Hainsworth machte den gegnerischen Angreifern das Leben schwer. Mit 22 Shutouts und einem Schnitt von 0,92 Gegentoren pro Spiel war er der erfolgreichste Torwart, doch weitere sieben Goalies brachten es auf 10 oder mehr Shutouts. Eines der „Opfer“ waren die Chicago Black Hawks, die acht aufeinanderfolgende Spiele nicht trafen. 601 Minuten und 41 Sekunden musste das Team aus Chicago torlos überstehen.

Reguläre Saison

Abschlusstabellen 
Abkürzungen: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Beste Scorer 
Abkürzungen: GP = Spiele, G = Tore, A = Assists, Pts = Punkte

Stanley-Cup-Playoffs

NHL Awards und vergebene Trophäen

Weblinks 

 

Eishockeysaison 1928/29
1928/29